Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2018

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2017 року була   латвійка  Олена Остапенко, але вона вибула вже в першому колі, поступившись Катерині Козловій.

Перед початком турніру одразу шість тенісисток мали теоретичні шанси очолити рейтинг WTA: Каролін Возняцкі, Симона Халеп (чинна перша ракетка світу), Гарбінє Мугуруса, Еліна Світоліна, Кароліна Плішкова, Каролін Гарсія. Для того, щоб мати шанси, Халеп повинна досягти принаймні півфіналу, Мугуруса — фіналу, усі решту — виграти турнір. Возняцкі вибула в четвертому колі, тож, потрапивши до півфіналу Халеп зберегла звання першої ракетки світу за собою.

Агнешка Радванська пропустила турнір через травму, що перервало низку із 47 поспіль турнірів Великого шолома. Серена Вільямс грала в першому турнірі Великого шолома після народження доньки, але знялася перед матчем четвертого кола через травму.

Румунка Симона Халеп перемога в турнірі. Це її перший Гренслем. Досі вона тричі програвала в фіналах, зокрема двічі в Парижі.

Досягнення та невдачі українок 
Станом на 21 травня Україну в основній сітці турніру будуть представляти Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко. Ще дві тенісистки: Ангеліна Калініна та Марта Костюк пробивалися через кваліфікацію, але зазнали невдачі.

У першому колі Світоліна здолала в двох сетах Айлу Томлянович із Австралії, Козлова перемогла чемпіонку минулого року Єлєну Остапенко з Латвії, Бондаренко поступилася Донні Векич із Хорватії, а Цуренко виграла в трьох сетах у швейцарки Штефані Фегеле.

У другому колі Світоліна переграла Вікторію Кужмову зі Словаччини, Козлова програла в трьох сетах чешці Катаржині Сіняковій, а Цуренко здолала американку Коко Вандевей.

У третьому колі Світоліна програла Міхаелі Бурзенеску з Румунії, а Цуренко виграла у словачки  Магдалени Рибарикової.

У четвертому колі Цуренко через травму припинила боротьбу з іспанкою Гарбінє Мугурусою вже після двох геймів.

Сіяні гравці 

  Симона Халеп (Чемпіонка)
  Каролін Возняцкі (4 коло)
  Гарбінє Мугуруса (Півфінал)
  Еліна Світоліна (3 коло)
  Олена Остапенко (1 коло)
  Кароліна Плішкова (3 коло)
  Каролін Гарсія (4 коло)
  Петра Квітова (3 коло)
  Вінус Вільямс (1 коло)
  Слоун Стівенс (Фінал)
  Юлія Ґерґес (3 коло)
  Анджелік Кербер (Чвертьфінал)
  Медісон Кіз (Півфінал)
  Дарія Касаткіна (Чвертьфінал)
  Коко Вандевей (2 коло)
  Елісе Мертенс (4 коло)

  Ешлі Барті (2 коло)
  Кікі Бертенс (3 коло)
  Маґдалена Рибарікова (3 коло)
  Анастасія Севастова (1 коло)
  Наомі Осака (3 коло)
  Йоганна Конта (1 коло)
  Карла Суарес Наварро (2 коло)
  Дарія Гаврилова (3 коло)
  Анетт Контавейт (4 коло)
  Барбора Стрицова (4 коло)
  Чжан Шуай (2 коло)
  Марія Шарапова  (Чвертьфінал)
  Крістіна Младенович (1 коло)
  Анастасія Павлюченкова (2 коло)
  Міхаела Бузернеску (4 коло)
  Алізе Корне ''(2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2018
2018 у тенісі